Александр Дубяго: Дубяго, Александр Дмитриевич (1903—1959) — русский астроном, основатель Казанской кометной школы.
 Дубяго, Александр Иванович (1921—2005) — филолог.